Die Qatar Airways Challenge 2004 fand vom 23. bis 28. Februar 2004 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 70.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel des erstmals ausgetragenen Turniers trafen die an Position zwei gesetzte Cassie Jackman und die an Position vier gesetzte Vanessa Atkinson aufeinander. Atkinson gewann die Partie mit 9:2, 10:9, 6:9 und 10:8 und sicherte sich damit ihren siebten Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon waren acht Plätze für Qualifikantinnen vorgesehen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2004
Squashturnier in Doha
WSA World Tour 2003/04